

Allemagne

Empire allemand 
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie
  de cavalerie de la  d'infanterie
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie de réserve de la  de réserve 
  d'infanterie de réserve de la  d'infanterie
  mixte de Landwehr de la  de Landwehr

Allemagne fédérale

Canada 
  Groupe-brigade du Canada

Espagne

République d'Espagne

États-Unis 
  d'infanterie

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie

Royaume-Uni (et Empire britannique)

Union soviétique/Russie